Plemiona
Mandanowie – plemię Indian Ameryki Północnej
Miejscowości w USA
 Mandan – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Morton
Gminy w USA
 Mandan (ang. Mandan Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward